Albert Mackey
Mackey (Indiana)

Desambiguação